Фамилија Балдерама има више значења:

 Фамилија Балдерама, Ехидо Кампече (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Балдерама, Колонија Маријана (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику